Николай Булыгин:
 Булыгин, Николай Евгеньевич (1924—2002) — дендролог, фенолог, интродуктор, профессор.
 Булыгин, Николай Павлович — русский электротехник.